een aan de Romeinse godin Venus gewijde tempel, waaronder:
Tempel van Venus en Roma, een tempel in Rome
Sexmuseum (de Venustempel), een museum in Amsterdam
Bordeel, een prostitutiehuis